L’ () est une association américaine de critiques de cinéma, basée dans l'Indiana, aux États-Unis et fondée en 2009.

Elle remet chaque année  les  () qui récompensent les meilleurs films de l'année.

Catégories de récompense 

 Meilleur film
 Meilleur réalisateur
 Meilleur acteur
 Meilleure actrice
 Meilleur acteur dans un second rôle
 Meilleure actrice dans un second rôle
 Meilleur scénario original
 Meilleur scénario adapté
 Meilleure musique de film
 Meilleur film en langue étrangère
 Meilleur film d'animation
 Meilleur film documentaire
 Original Vision Award

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de récompenses de cinéma

Liens externes 
  Site officiel

Association de critiques de film
Indiana
Organisme remettant un prix cinématographique
Organisme fondé en 2009